San Andrés de Giles peut désigner :

 San Andrés de Giles, localité argentine située dans le  homonyme, dans la province de Buenos Aires ;
 San Andrés de Giles,  argentin situé dans la province de Buenos Aires.